Stephen King (schrijver), een Amerikaans schrijver
 Stephen King (voetballer), een Amerikaans voetballer